De  FA Charity Shield 2001 (ook bekend als de One 2 One FA Charity Shield om sponsorredenen) was de 79e FA Charity Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd voor de allereerste keer gespeeld in het Millennium Stadium te Cardiff – na de afbraak van het oude Wembley Stadium – op 12 augustus 2001 door Manchester United, dat in het seizoen 2000/2001 de Premier League won, en Liverpool, de winnaar van de FA Cup in 2001. Liverpool won de supercup met 2–1. Bij Liverpool stond de Nederlander Sander Westerveld onder de lat. Bij Manchester United speelde Jaap Stam negentig minuten als centrale verdediger. Ruud van Nistelrooij, die andere Nederlander van Manchester United, scoorde de aansluitingstreffer. De Schotse middenvelder Gary McAllister opende namens Liverpool na slechts twee minuten de score vanop de stip. Uiteindelijk was een tweede Liverpool-doelpunt van Michael Owen, op het kwartier, genoeg voor de winst.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2000/01
 Finale FA Cup 2001
 Finale League Cup 2001

FA Community Shield
Voetbal in 2001
Sportevenement in Cardiff